Hatherton (Cheshire)
 Hatherton (Staffordshire)

Zie ook 
 Heatherton